The Village Blacksmith – cortometraggio del 1897 prodotto dalla Robert W. Paul
The Village Blacksmith – cortometraggio del 1898 diretto da Arthur Melbourne Cooper
The Village Blacksmith – documentario del 1902 prodotto dalla S. Lubin
The Village Blacksmith – cortometraggio del 1905 diretto da Percy Stow
The Village Blacksmith – cortometraggio del 1908 diretto da A.E. Coleby
The Village Blacksmith – cortometraggio del 1913 diretto da Harry A. Pollard
The Village Blacksmith – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Village Blacksmith – cortometraggio del 1916 diretto da Hank Mann 
The Village Blacksmith – film del 1917 diretto da A.E. Coleby e Arthur Rooke (1917)
The Village Blacksmith – cortometraggio di animazione del 1920 diretto da Ben Sharpsteen
The Village Blacksmith – cortometraggio del 1921 diretto da George Wynn
The Village Blacksmith – cortometraggio di animazione del 1933 diretto da Frank Moser